

En sciences 

Propriété B
propriété colligative
Propriété contraposée
Propriété émergente
Propriété locale
Propriété macroscopique, propriété microscopique
propriété markovienne
Propriété mathématique, une caractéristique propre d'un objet mathématique donné
Propriétés métriques des droites et plans
Propriétés physico-chimiques des protéines
Propriété d'un objet (en informatique)
Propriétés du potentiel newtonien
Propriété universelle
Propriété universelle de la somme directe
Liste de propriétés de matériaux

Droit par lequel une chose appartient en propre à quelqu’un 

Droit de propriété
Propriété, Copropriété
propriété commerciale
Propriété éminente
Propriété foncière
Propriété industrielle
Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle au Bénin
Propriété intellectuelle au Chili
Propriété intellectuelle au Sénégal
Propriété intellectuelle aux États-Unis
Propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire
Propriété intellectuelle à Madagascar
Propriété littéraire et artistique
Propriété nationale
Propriété partagée
Propriété personnelle
Propriété privée, Propriété collective
Propriété publique
Propriété sociale
Propriété terrienne
Propriété et droits civils (Canada)
Propriétés du Sénat (État Finlandais)

Philosophie scolastique médiévale 
Propriété (philosophie)
En philosophie scolastique médiévale, la propriété d'une classe ou d'un individu se réfère à un attribut qu'il est possible de prédiquer de celle-ci ou celui-ci.

Films 
Propriété interdite (film, 1966)
Propriété interdite (film, 2011)

Voir aussi